A Equipe Quirquiz de Copa Davis representa Quirguistão na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Kyrgyzstan Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Quirquiz)

Quirguistao